Ženska kombinacija na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekala 9. februarja.

Medalje

Rezultati 
Tekma je sestavljena iz smuka in slaloma.

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015